Plaats in Indonesië
 Pasucen (Gunem), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pasucen (Trangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java